

Patronyme 

 Agatha Morton (1872-1952), joueuse de tennis britannique.
 Alan Morton (1893-1971), footballeur écossais.
 Andrew Morton (1959-), informaticien australien.
 Angus Morton (1989-), coureur cycliste australien. 
 Arthur Morton (1908-2000), musicien américain.
 Azie Taylor Morton (1936-2003), femme politique américaine.
 Brian Morton (1955-), écrivain américain.
 Conrad Vernon Morton (1905-1972), botaniste américain.
 Dean Morton (1968- ), joueur et arbitre de hockey sur glace canadien
 Desmond Morton (1891-1971), officier militaire et haut fonctionnaire britannique.
 Desmond Morton (1937-), historien canadien.
 Dwayne Morton (1971-), joueur américain de basket-ball.
 Emily L. Morton (1841-1920), entomologiste et illustratrice scientifique américaine ;
 Eoin Morton (1988-), coureur cycliste irlandais.
 Georges Morton (1870-1941), acteur français
 Howard Morton (1925-1997), acteur américain.
 Jelly Roll Morton (1885 ou 1890-1941), pianiste et chanteur de jazz américain.
 Joe Morton (1947-), acteur américain.
  dont 
John Morton (1947-), acteur de cinéma américain et cascadeur
John Morton (c. 1420–1500), archevêque de Canterbury et Lord Chancelier d'Angleterre
John Morton (1724–1777), arpenteur américain, a signé la déclaration d'indépendance de la Pennsylvanie
John Morton (1967-), joueur de basket-ball américain
John Morton (1942-), pilote de course américain
 Julius Sterling Morton (1832-1902), homme politique américain
 Kate Morton (née en 1976), une écrivaine australienne (style romance gothique)
 Kimberly Morton (1972-), coureuse d'ultra-trail américaine.
 Kenneth J. Morton (1858-1940), entomologiste britannique.
 Lachlan Morton (né en 1992), coureur cycliste australien.
 Levi Morton (1824-1920), homme politique américain.
 Lucy Morton (1898-1980), nageuse britannique.
 Marcus Morton (1784-1864), gouverneur du Massachusetts.
 Max Morton (1943-2021), peintre britannique.
  dont
 Michael Morton (1864-1931), dramaturge britannique
 Michael Morton (1954-), citoyen américain victime d'une erreur judiciaire
 Michael "Mike" Morton (1971-), athlète américain spécialiste de l'ultra-trail
 Paul Morton (1857-1919), homme d'affaires et homme politique américain.
 Robert Morton (1430 – après ), compositeur anglais.
 Rocky Morton (1955-), réalisateur américain.
 Rosalie Slaughter Morton (1876-1968), médecin et chirurgienne américaine.
  ( - ), joueur de cricket christophien.
 Samantha Morton (1977-), actrice britannique.
 Sarah Morton (1998-), footballeuse néo-zélandaise
 Stephanie Morton (1990-), coureuse cycliste australienne, spécialisée dans les épreuves du sprint sur piste
 Ted Morton (1949-), homme politique et ancien professeur universitaire canadien.
  (1967-), joueuse de tennis australienne.
 William Thomas Green Morton (1819-1868), dentiste américain.
 William Morton Wheeler, (1865-1937), entomologiste américain.
Thomas Morton (1564–1659), évêque de Chester 1616-1619.
 Thomas Morton (1764-1838), dramaturge britannique.
 Tyler Morton (2002-), footballeur anglais.

Toponyme

Canada 
 Morton, municipalité rurale canadienne du Manitoba

États-Unis 
 Morton, village de l'Illinois ;
 Morton, ville dans le Minnesota ;
 Morton, ville du Mississippi ;
 Morton, borough de Pennsylvanie ;
 Morton, siège du comté de Cochran au Texas ;
 Morton, ville de l'État de Washington ;
 Comté de Morton, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 Comté de Morton, situé dans l'État du Kansas ;
 .

France 
 Morton, commune française, située dans le département de la Vienne et la région Poitou-Charentes.

Royaume-Uni 
 Morton, village anglais situé dans le Derbyshire.
 Morton, paroisse civile et village anglais  du Lincolnshire.

Divers 
 Morton Salt, une entreprise américaine.
 Névrome de Morton, une affection touchant le pied
 Maladie de Duldley Morton, désignant un étalement de la palette métatarsienne
  dans l'Illinois

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis